Les élections législatives féroïennes se sont tenues le . Ces élections ont été marquées par la victoire du Parti de l'union qui obtient 8 des 33 sièges composant le Løgting.

Résultats

Voir aussi 
 Løgting

2011
Féroé
Politique en octobre 2011
2011 aux îles Féroé